Vibram : une ancienne commune française du département de l'Aude.
 Vibram : une société vendant principalement des semelles pour chaussures et chaussons d'escalade.